Железнодорожная станция Карлайл-Цитадель () — железнодорожная станция в городе Карлайл, столице графства Камбрия (Кумберланд, Камберленд). Также называется просто станция Карлайл (). Станция включена в  с присвоением ему класса II* — «весьма важное здание, представляющее более чем специальный интерес».

Станция находится на главном ходу Железной дороги Западного побережья, в 102 милях (164 км) к юго-востоку от станции Глазго-сентрал и в 299 милях (481 км) к северо-северо-западу от станции Лондон-Юстон. Станция Карлайл-Цитадель является северным конечным пунктом линии Сеттл — Карлайл — продолжения Мидлендской магистрали от станций Лидс, Шеффилд и Лондон-Сент-Панкрас.

Станция названа так потому, что находится рядом с Карлайлской цитаделью — бывшей средневековой крепостью. Станция принадлежит компании Network Rail.

Первые поезда отправились со станции Карлайл-Цитадель в сентябре 1847 года, хотя строительство вокзала было завершено только в следующем году. Вокзал был построен в стиле неотюдор (разновидность неоготики) по проекту английского архитектора Уильяма Тайта.

Станция Карлайл-Цитадель изначально была одной из нескольких станций в городе, кроме нее еще были станции Краун-стрит и Лондон-роуд. Однако к 1851 году Карлайл-Цитадель стала доминирующей станцией в городе, именно на нее были перенаправлены пассажиропотоки с других станций, которые в конечном итоге оказались закрытыми для пассажирских перевозок. Между 1875 и 1876 годами станция Карлайл-Цитадель была расширена для подключения путей Мидлендской железной дороги, которая стала седьмой железнодорожной компанией, использующей Карлайл-Цитадель.

«Топор Бичинга» (программа по резкому сокращению железнодорожной сети и перевозок по ней, осуществляемая в 1960-х годах) негативным образом сказался на станции Карлайл-Цитадель. В частности, это привело к закрытию бывших линий Северобританской железной дороги — линии Карлайл — Силлот-Бэй до Силлота 7 сентября 1964 года и линии Уэверли - Эдинбург через Галашилс 6 января 1969 года. Программа закрытия затронула и соседние линии, включая линию Касл-Дуглас — Дамфрис и соединительную линию Портпатрик — Вигтауншир ("Портовую дорогу") в 1965 году, что привело к значительному увеличению пробега по Юго-Западной линии Глазго через станцию , чтобы доехать до порта Странрар, откуда отправляются паромы в Северную Ирландию.

Станция претерпела ряд модернизаций, в частности, изменение в схеме сигнализации в 1972–73 гг., связанной с электрификацией Железной дороги Западного побережья. В период с 2015 по 2018 гг. производился ремонт платформ и стеклянной крыши в посадочной зоне платформ.

Галерея

Примечания 

Железнодорожные станции Великобритании
Неоготическая архитектура Великобритании
Появились в 1847 году в Великобритании
Здания и сооружения, построенные в 1847 году